Lusignan steht für:

 Lusignan (Vienne), Gemeinde im Département Vienne, Frankreich
 Lusignan-Petit, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne, Frankreich
 Kanton Lusignan, Kanton im Département Vienne, Frankreich
 Burg Lusignan in Lusignan, Département Vienne, Frankreich
 Haus Lusignan, Adelsfamilie

Lusignan ist der Familienname folgender Personen:

 Anne de Lusignan (1418–1462), Herzogin von Savoyen
 Étienne de Lusignan (1537–1590), zypriotischer Historiker und Geistlicher, Titularbischof von Limassol
 Franz Xaver Joseph de Lusignan (1753–1832), österreichischer Offizier
 Gottfried von Lusignan (vor 1150–1224), Herr von Moncontour, Graf von Jaffa und Askalon
 Gottfried II. von Lusignan (um 1200–nach 1242), Herr von Montcontour, Vouvent und Mervent
 Serge Lusignan (* 1943), kanadischer Romanist und Literaturwissenschaftler 

Siehe auch:
 Hugo von Lusignan